Лас Норитас има више значења:

 Лас Норитас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Норитас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику